Apeldoorn bezeichnet:

 Apeldoorn, Stadt und Gemeinde in den Niederlanden
 Apeldoorn (Tulpe), eine Tulpensorte
 (5885) Apeldoorn, Asteroid des Hauptgürtels

Apeldoorn ist der Familienname folgender Personen:
 Bastiaan van Apeldoorn (* 1970), niederländischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Ben Apeldoorn (* 1944), niederländischer Amateurastronom und Namensgeber eines Asteroiden
 Dodi Apeldoorn (* 1950), niederländische Schriftstellerin, Moderatorin und Fernsehsprecherin
 Ger Apeldoorn (* 1959), niederländischer Schauspieler und Schriftsteller
 Jan Apeldoorn (1765–1838), niederländischer Zeichner, Zeichenlehrer und Maler
 Nicolaas Apeldoorn (1908–1982), niederländischer Widerstandskämpfer